Сорокино — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Пожеревицкой волости.

Расположена в южной части района на реке Кобылица, в 27 км к юго-западу от райцентра Дедовичи и в 16 км к югу от села Пожеревицы.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 275 жителей.

История 
До июня 2010 года деревня была административным центром ныне упразднённой Сорокинской волости Дедовичского района.

Ссылки 
 Сайт Дедовичского района. Пожеревицкая волость

Примечания 

Населённые пункты Дедовичского района